Birger Lüssow (19 de Janeiro de 1975, Rostock) é um político alemão do Partido Nacional Democrata Alemão.

Políticos da Alemanha